Der er flere personer med navnet Søren Christensen:

 Søren Christensen (rigsombudsmand) – rigsombudsmand på Færøerne.
 Søren Christensen (politiker) – borgmester i Fjends Kommune.
 Søren Christensen (jazz-violinist) – dansk jazz-violinist.
 Søren Christensen (skuespiller) – dansk skuespiller.
 Søren Christensen (fodboldspiller, død 1951) – dansk fodboldspiller fra Frem
 Søren Christensen (fodboldspiller, født 1951) – dansk fodboldspiller fra Frem.
 Søren Christensen (fodboldspiller, født 1986) – dansk fodboldspiller fra blandt andet FC Nordsjælland.
 Søren Christensen (chefredaktør) – chefredaktør
 Søren Christensen (forfatter) (1910-2009) – dansk forfatter og lærer